Украинская народная партия (1902) — партия, основанная в 1902 году Н. Михновским.
 Украинская народная партия (1999) — современная политическая партия на Украине.

См. также 
 Народная партия (Украина)